Python může být:

 Python – programovací jazyk
 Krajta (Python) – rod hadů nazývaných česky krajta
 Python molurus – krajta tygrovitá
 Python reticulatus – krajta mřížkovaná
 Python sebae – krajta písmenková
 Pýthón – mytický šupinatý drak s hadím tělem, syn bohyně Gaii

jiné významy
 Monty Python – britská komediální skupina
 Wolseley Python – letecký motor
 Armstrong Siddeley Python – britský turbovrtulový motor z roku 1945
 Colt Python – revolver
 Python (střela) – řada izraelských střel typu vzduch-vzduch

Externí odkazy